Sevillana puede referirse a:

 Sevillana, cante, folclore andaluz
 Sevillana, gentilicio en femenino (su masculino es sevillano) de las habitantes en la ciudad española (Sevilla).
 Sevillana, estación del sistema de transporte masivo de Bogotá.
 Sevillanas, película de Carlos Saura dirigida en 1992.
 La Sevillana, Compañía Sevillana de Electricidad (ahora Sevillana-ENDESA).
 Sevillana, una receta antigua de crema pastelera hecha en Huila, Colombia.
 Sevillana, Tipo de cuchillo plegable, similar a la navaja.
 La Sevillana, equipo de fútbol fundado en Tánger.